Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Tito Vázquez che hanno battuto in finale Ricardo Cano e Belus Prajoux 6–4, 7–5.

Teste di serie 
 Paolo Bertolucci /  Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1976